Sztylet Medyceuszy (ang. The Medici Dagger) – angielska powieść kryminalna autorstwa Camerona West. Polska premiera książki miała miejsce w 2006 r.

Akcja książki zaczyna się w 1491 r. W pracowni włoskiego artysty renesansowego i naukowca Leonarda da Vinci powstał sztylet z nieznanego stopu metali, który jest lżejszy i bardziej wytrzymały niż wszystkie znane dotychczas. Sztylet zaginął na setki lat. Informacja o miejscu jego ukrycia jest zawarta w tajnym szyfrze zwanym "Kołami prawdy", który pozostawił po sobie Leonardo. Do jego rozszyfrowania dąży kaskader z Hollywood, Reb Barnett, dla którego to odkrycie umożliwiłoby poznanie przyczyny śmierci jego rodziców. Sztyletu poszukują także wywiady różnych państw, ponieważ poznanie składu stopu mogłoby umożliwić skonstruowanie superbroni.

Zobacz też 
 Leonardo da Vinci w kulturze

Bibliografia 
 Sztylet Medyceuszy

Leonardo da Vinci w literaturze
Angielskie powieści kryminalne i sensacyjne
Angielskie powieści